Jižní škola může znamenat:

 Jižní škola (malířství), čínské literátské malířství
 Jižní škola (buddhismus), škola čchanového buddhismu